Santana do Mundaú kan syfta på:

Brasilien 

 Santana do Mundaú (kommun), Alagoas, 
 Santana do Mundaú (ort), Alagoas,